Константинопольский мирный договор 1913 года — мирный договор, заключённый в Константинополе между Болгарией и Османской империей 16 (29) сентября 1913 года, вскоре после подписанного в августе того же года Бухарестского договора, по завершении Второй Балканской войны.

По условиям договора, проигравшая в войне Болгария возвращала Турции полученную ею по Лондонскому мирному договору часть Восточной Фракии с Лозенградом, Люле-Бургасом и Андрианополем; за ней оставалась часть Западной Фракии с Дедеагачем (Александруполисом) и Порто-Лагос на берегу Эгейского моря

Договоры по алфавиту
Мирные договоры XX века
Международные договоры Болгарии
Международные договоры Османской империи
1913 год в политике
Изменение территории Болгарии
События 29 сентября
Сентябрь 1913 года